Le Palais du Parlement peut faire référence au  :
 Palais du Parlement à Berne  pour le siège de l’Assemblée fédérale suisse ;
 Palais du Parlement à Brazzaville  pour le siège du parlement de la République du Congo ;
 Palais du Parlement à Bucarest  pour le bâtiment de style stalinien construit dans les années 1980 et d’abord appelé « maison du Peuple » (Casa poporului), aujourd'hui siège de la Chambre des députés et du Sénat roumains ;
 Palais du Parlement à Helsinki  pour le siège de l'Eduskunta, le parlement finlandais, construit dans les années 1920.
 Palais du Parlement du Dauphiné, à Grenoble.
 Palais du Parlement de Bretagne, à Rennes.